Крига Іван Антонович — український актор, режисер, художник театру і драматург, учасник режисерської лабораторії театру «Березіль».
 Климук-Крига — командир Полтавського загону в ВО «Турів», командир бригади «Помста Крут» (за деякими даними — «Пам'ять Базару») із Західної ВО «Завихост».
Прізвища